Вацукі Нобухіро — манґака та дизайнер
 Терада Нобухіро — народний артист України.

Прізвища